Jan Lundell ist der Name folgender Personen:

* Jan Lundell (Poolbillardspieler) (* 1963), schwedischer Poolbillardspieler
 Jan Lundell (Chemiker) (* 1966), finnischer Wissenschaftler
 Jan Lundell (Eishockeyspieler) (* 1973), finnischer Eishockeytorwart